Osoby:
 Dominic Eibu – ugandyjski biskup

Szwajcaria:
 Eibu – szwajcarska nazwa gminy Inwil